«Луг у Сан-Исидро» () — картина испанского художника Франсиско Гойи, написанная в 1788 году. 31 мая того года Гойя сообщил в своём письме о заказе для опочивальни в то время инфанта, будущего короля Испании Карла IV, во дворце Пардо. Музей Прадо приобрёл картину в 1896 году на распродаже имущества дома Осуна.

Сюжет картины 
15 мая в Мадриде отмечается праздник святого Исидора: народное гулянье с пикником и ярмаркой. Гойя изобразил на картине стечение народа на правом берегу Мансанареса, напротив Королевского дворца и церкви Сан-Франсиско эль Гранде, вблизи от . В этом же районе Гойя приобрёл через 10 лет «Дом Глухого». Картина небольшая по размеру, и Гойя выступил в её написании как пейзажист, миниатюрист и колорист одновременно. Историк искусства Эли Фор охарактеризовал манеру Гойи в этом полотне следующим образом:
«Здесь есть немного Ватто, немного Тьеполо, немного Рейнолдса».

Примечания

Литература 
 D’ORS FÜHRER, Carlos, y MORALES MARÍN, Carlos, Los genios de la pintura: Francisco de Goya, Madrid, Sarpe, 1990, pág. 93. Sección «Estudio de la obra seleccionada», por Carlos D’Orf Führer, pág. 86. 
 GLENDINNING, Nigel, Francisco de Goya, Madrid, Cuadernos de Historia 16 (col. «El arte y sus creadores», nº 30), 1993, págs. 131—132.
 LUNA, Juan J., «La pradera de San Isidro» [en línea], en Catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Zaragoza del 3 de octubre al 1 de diciembre de 1996, nº 19: La pradera de San Isidro. Citado por la página web Realidad e imagen: Goya 1746—1828.

Ссылки 
 Ficha de La pradera de San Isidro del catálogo de obras de Goya de la Universidad de Zaragoza
 Ficha en el sitio web «Goya en el Prado» de dicho museo.

Картины Франсиско Гойи
Картины 1788 года
Картины из собрания музея Прадо
Пейзажи XVIII века